Рудолф I од Чешке (1281 - Хораждјовице, 4. јул 1307) је био краљ Бохемије. Био је син Албрехта I Хабзбуршког и Елизабете Корушке.

Породично стабло 

Умрли 1307.
Династија Хабзбург
Војводе Аустрије
Војводе Штајерске
Краљеви Чешке
Умрли од дизентерије